Sony Ericsson J105i (Naite) — это мобильный телефон Sony Ericsson из серии J, выпущенный в мае 2009 года. Это относительно дешевый моноблок, расположенный в нижней части линейки «GreenHeart» от Sony Ericsson. 2-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом способна захватывать неподвижное изображение с разрешением 1600x1200 пикселей и записывать с разрешением 320x240 пикселей и частотой кадров 15 кадров в секунду.

Технические характеристики

Java Platform 8 
Он имеет профиль Sony Ericsson Java Platform 8 и позволяет запускать Flash Lite в качестве внешнего интерфейса для Java ME.

Ссылки

Внешние ссылки 

 SonyEricsson.com

Naite